God Cries — четвёртый альбом группы Asphyx, выпущенный в 1996 году лейблом Century Media Records. Вскоре после выхода альбома Тео Луманс погиб в автомобильной катастрофе, возможно являющейся самоубийством.

Список композиций

Участники записи 
 Тео Луманс — вокал, бас-гитара, гитара
 Ronny Van Der Wey — гитара
 Bob Bagchus — барабаны

Примечания

Ссылки 
 God Cries на discogs.com

Альбомы Century Media Records
Альбомы Asphyx